

Famiglie 
Rothschild – famiglia di banchieri di origine ebraica
Rothschild di Napoli – ramo napoletano della precedente
 Rothschild d'Austria – famiglia di banchieri austriaca
 Rothschild di Francia – famiglia di banchieri francese

Persone 

Walter Rothschild, II barone Rothschild
Mayer Amschel Rothschild
Salomon Mayer von Rothschild
James Mayer de Rothschild
Amschel Mayer Rothschild
Edmond James de Rothschild
Pauline de Rothschild
Roy Neuberger

Altro 
 Rothschild – località statunitense nel Wisconsin
N M Rothschild & Sons – banca d'investimento della famiglia Rothschild
I Rothschild (Die Rothschilds) – film del 1940 diretto da Erich Waschneck
Giraffa camelopardalis rothschildi – giraffa così chiamata in onore di Lord Walter Rothschild